Karsch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Louisa Karsch (1722–1791), tysk poet
 Ferdinand Karsch (1853–1936), tysk entomolog
 Monika Karsch (född 1982), tysk sportskytt
 Rudolf Karsch (1913–1950), tysk tävlingscyklist

Tyska efternamn